Греческая епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — епархия  Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Греческой архиерейской епархии входила территория Греческого королевства.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 1.000, число общин - 4. Епархия имела 1 церковь.

На сегодняшний день число верующих епархии составляет 37 тыс. человек.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Греции
 Магакия Орманян

Примечания 

Епархии Армянской Апостольской церкви